Jean-Marc Mandosio (né en 1963),  universitaire français ;
 Prospero Mandosio (1643-1724), littérateur et biographe italien.